Dit is de wereldranglijst van september 2005 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 12 september 2005.

Mannen 09